

Aziende 
 Wohlfahrt – piccola fabbrica svizzera costruttrice di pianoforti attiva soprattutto nella prima metà del XX secolo
 Käthe Wohlfahrt – azienda tedesca specializzata nel commercio di articoli natalizi

Persone 
 Franz Wohlfahrt – violinista e docente tedesco
 Franz Wohlfahrt – ex calciatore austriaco, portiere
 Karl-Heinz Wohlfahrt – calciatore tedesco orientale, difensore